Enzgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Enzgraben, anderer Name der Kochhart, rechter Zufluss der Ammer (zum Neckar) bei Reusten, Gemeinde Ammerbuch, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Enzgraben (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs vor Dürrn, Gemeinde Ölbronn-Dürrn, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Enzgraben (Purzelkamp), rechtes Bachtal zum Purzelkamp (zum Kamp) bei Rastenberg, Markt Rastenfeld, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Enz
 Enzbach